De Halfpipe vrouwen tijdens de Olympische Winterspelen 2010 vond plaats op donderdag 18 februari in Cypress Mountain. Titelverdedigster was Hannah Teter uit de Verenigde Staten.

Uitslagen

Kwalificatie

Halve finale

Finale

Bronvermelding 
  Kwalificatie
  Halve finale
  Finale

Vrouwen halfpipe